Jingnan kan avse:

 Jingnan – ett forna kungadömena i Kina under tiden för De fem dynastierna och De tio rikena
 Jingnan (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 27,76, long 119,64) – en socken i den kinesiska provinsen Zhejiang
 Jingnan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,19, long 115,92) – en köping i den kinesiska provinsen Guangdong